Ланговой — фамилия.

Известные носители:
 Ланговой, Александр Алексеевич (1895—1964) — кавалер ордена Красного Знамени; одна из ключевых фигур операции «Трест»
 Ланговой, Алексей Петрович (1856—1939) — доктор медицины, профессор Московского университета, гласный Московской городской думы, коллекционер.